El término Shaumián puede referirse a:

Shaumián (Adiguesia), localidad del raión de Maikop, en Adiguesia, en Rusia.
 Shaumián (Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
 Shaumianski (Shaumián), localidad del raión de Georgíevskoye en el krai de Stávropol, en Rusia.

Shaumiani (Shaumián), localidad de Kvemo Kartli, en Georgia.

Shaumián (Ararat, Armenia), localidad de la provincia de Ararat, en Armenia.
 Shaumián (Armavir, Armenia), localidad de la provincia de Armavir, Armenia.